Panthera palaeosinensis — вид вымерших кошачьих из плиоцена — плейстоцена Китая. Один из древнейших известных видов больших кошек (Pantherinae). Наиболее вероятный предок тигра (Panthera tigris).

Описание и систематика 
Первоначально вид был описан в 1924 году Отто Станским под названием Felis palaeosinensis. Затем, данный вид был отнесён к роду Panthera.

Данный вид считается наиболее вероятным предком современного тигра (Panthera tigris). Является близкой к тигру предковой формой, которая была небольшой по сравнению с ним кошкой.

Возможно, Panthera palaeosinensis является крупной формой леопарда или общим предком двух или более видов современного рода Panthera. Чёткое таксономическое положение вида Panthera palaeosinensis требует дополнительных исследований.

Результаты последних исследований предполагают, что данный вид является наиболее вероятным предком, по крайней мере, двух современных линий рода Panthera.

Если же Panthera palaeosinensis является базальной формой всего рода, то данный факт имеет значение для теорий относительно филогении больших кошек (Pantherinae). Текущая теория предполагает, что Pantherinae возникли в Азии более, чем 5 миллионов лет назад, тогда как старейшие ископаемые образцы, найденные в Африке, имеют возраст около 3 млн лет. Морфологические особенности Panthera palaeosinensis более примитивны, чем у африканских окаменелостей, что свидетельствует о азиатской гипотезе происхождения рода Panthera.

Ареал 
Обитала в области Хэнань в Северном Китае с конца плиоцена до начала плейстоцена.

Кладограмма 
Кладограмма по Tseng et al.

Примечания

Литература 
 Hemmer, H. 1967. Wohin gehört «Felis» palaeosinensis Zdansky, 1924 in systematischer Hinsicht? N. Jb. Geol. Paleont. Abh. 129: 83—96.
 Mazák, V. 1981. Panthera tigris. Mammalian Species 152: 1—8. American Society of Mammalogists.

Фоссилии, описанные в 1924 году
Вымершие кошачьи
Млекопитающие плиоцена
Млекопитающие плейстоцена